Flower – album Jody Watley
 Flower – singel Kylie Minogue
 Flower – singel zespołu Soundgarden
 Flower – singel Gackta
 Flower – komputerowa gra zręcznościowa
 Flower – japoński girls band

Zobacz też 
 Flowers